Damernas 400 meter häck vid världsmästerskapen i friidrott 2022 avgjordes mellan den 19 och 22 juli 2022 på Hayward Field i Eugene i USA.

Amerikanska Sydney McLaughlin tog guld efter ett lopp på 50,68 sekunder, vilket blev ett nytt världsrekord. Silvret togs av nederländska Femke Bol och bronset togs av amerikanska Dalilah Muhammad.

Rekord
Innan tävlingens start fanns följande rekord:

Program
Alla tider är lokal tid (UTC−7).

Resultat

Försöksheat
De fyra första i varje heat  samt de fyra snabbaste tiderna  kvalificerade sig för semifinalerna.

Semifinaler
De två första i varje heat  samt de två snabbaste tiderna  kvalificerade sig för finalen.

Final 
Finalen startade den 22 juli klockan 19:50.

Referenser

Världsmästerskapen i friidrott 2022